MSF ist:
 das Rufzeichen des britischen Zeitzeichendienstes, siehe MSF (Zeitzeichensender)

MSF steht als Abkürzung für:
 Mail Summary File (.msf), Datenformat für die lokal gespeicherten Emailordner der Programme auf Basis der  Mozilla Application Suite
 Médecins Sans Frontières, eine internationale Hilfsorganisation, siehe Ärzte ohne Grenzen
 Microsoft Solutions Framework
 Military-Science-Fiction
 Missionariorum a Sancta Familia, ein römisch-katholischer Männerorden, siehe Missionare von der Heiligen Familie
 Motorcycle Safety Foundation
 Multi Stage Flash Evaporation, ein thermisches Verfahren der Meerwasserentsalzung, siehe Meerwasserentsalzung #Mehrstufige Entspannungsverdampfung
Magna Steyr Fahrzeugtechnik

Abkürzung